Puerto Bolívar puede referirse a:

 Puerto Bolívar, puerto situado en Colombia;
 Puerto Bolívar, puerto situado en Ecuador.
 Puerto Bolívar, puerto situado en la isla Libertad - Magallanes - Chile